Тингли () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Тингли, Кэтрин (урождённая Уэсткотт; 1847—1929) — американский теософ, общественный деятель.
 Тингли, Фрея (род. 1994) — австралийская актриса кино и телевидения.